Een object of gebeurtenis welk aan latere voorafging
 Een schaaf om hout voor te bewerken; zie Voorloper (gereedschap)
 Een as van een vrachtauto of autobus; zie Voorloopas
 Voorloper (filatelie)